Paco puede referirse a:

 Paco, hipocorístico del nombre Francisco.
 Paco, droga hecha a partir de la pasta base de cocaína.
 Paco, película argentina dirigida por Diego Rafecas.
 Paco (Piaractus brachypomus), especie de pez de la cuenca amazónica.
 Pacos, término usado para referirse a los francotiradores en la guerra del Rif y en la guerra civil española.
 Paco, modismo para referirse a Carabineros de Chile.

Enlaces externos